Жан Карме (1920–1994) — французький актор.
 Карме (супутник) — нерегулярний природний зовнішній супутник Юпітера з ретроградним рухом.

Див. також 
 Група Карме